Ел Сепиљо има више значења:

 Ел Сепиљо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сепиљо (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сепиљо (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сепиљо (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сепиљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сепиљо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сепиљо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику